Гран-при Австралии 2001 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Альберт-парк, в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 4 марта 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:28,214
 На Гран-при дебютировали Кими Райкконен, Фернандо Алонсо и Хуан Пабло Монтойя
 Оливье Панис и Йос Ферстаппен были оштрафованы на 25 секунд в конце гонки за обгоны под жёлтыми флагами.
 При столкновении Ральфа Шумахера и Жака Вильнёв на 4 круге у машины Вильнёва отлетело колесо, пробило ограждение и ударило в грудь 52 летнего маршала гонки Грэма Бевериджа, который от полученных травм скончался.
 Первые очки в карьере Кими Райкконена.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Австралии